

Hoofdbedekking

Algemeen
kroon (hoofddeksel), een op het hoofd gedragen versiering
koningskroon
keizerskroon (hoofddeksel)
markiezenkroon
gravenkroon
tiara, de kroon van de paus en ook andere hoofdbedekkingen worden tiara genoemd
beugelkroon, een kroon met opstaande diademen
doornenkroon (kroon van takken), krans of kroon gemaakt van doorns, ter bespotting of marteling
kroon (deel van een hoed), het bovenste, ronde deel van de hoed

Enkele bekende kronen
IJzeren Kroon
Kroon van Gondor (fictief)
Kroon van Karel de Grote
Kroon van Monomach
Stefanskroon

Aanduiding voor regering, autoriteit, macht, of machtsgebied
Kroon (regering) - aanduiding voor een regering of zaken die daarmee samenhangen: gebied, autoriteit, macht
Brits Kroonbezit - Britse gebieden met speciale status: Kanaaleilanden en het eiland Man
Kroon van Aragón - vanaf 1137 een permanente unie van titels en staten in de naam van de Koning van Aragón
Kroon van Castilië - vanaf ca. 1230 een unie van de koninkrijken van León en Castilië
Kroon van het Poolse Koninkrijk - naam voor het Koninkrijk Polen ten tijde van het Pools-Litouwse Gemenebest (1569-1795)
Kroon van St. Wenceslaus - Enkele Midden-Europese gebieden onder Boheems gezag

Symbool als ereteken, onderscheiding of lidmaatschap van een orde
Badenkroon - verhoging op enkele Württembergse orden, van 1806 tot 1914
helmkroon - een heraldisch teken voor ongetitelde adel, later soms slechts versiering zonder vastgelegde betekenis
kroon (faleristiek) - kroon op medaillons, kleinodiën 
kroon (heraldiek) - in de heraldiek een pronkstuk, helmteken of adellijk rangteken boven op het wapenschild
en andere onderscheidingstekens en eretekens
kroon van Holland - Door Napoleon Bonaparte ingesteld waardigheidsteken voor de Koning van Holland
kroon voor Eervol Vermelden - een Nederlandse onderscheiding voor Eervolle Vermelding in een Dagorder

Munteenheden
kroon (munteenheid) - de munteenheid van een aantal Europese landen:

Bestaande munteenheden
 Deense kroon - (DKK)
 Faeröerse kroon - (DKK)
 IJslandse kroon - (ISK)
 Noorse kroon - (NOK)
 Tsjechische kroon - (CZK)
 Zweedse kroon - (SEK)

Voormalige munteenheden
 Franse kroon of Écu à la couronne (middeleeuwen)
 Boheems-Moravische kroon
 Estische kroon - (EEK) (in 2011 vervangen door de euro)
 Hongaarse kroon - hongaarse munteenheid
 Oostenrijkse kroon
 Slowaakse kroon - (SKK) (in 2009 vervangen door de euro)
 Tsjecho-Slowaakse kroon - (CSK)

Historische muntstukken
 Crown (munt), de naam van een Brits muntstuk van vijf shilling

Gebouwen en instellingen
De Kroon (strokartonfabriek) - een strokartonfabriek in Oude Pekela
De Kroon (Delden) - rijksmonument in Delden
De Kroon (molen) - de molen van Klarendal in Arnhem
De Kroon (woontoren) - een wolkenkrabber in Den Haag
De Franse Kroon - classicistisch gebouw in de Belgische gemeente Zonhoven
Pathé De Kroon - een bioscoop in de Overijsselse stad Zwolle
Sigarenfabriek "De Kroon" Boelaars & Zoon - voormalige sigarenfabriek te Eindhoven, met het merk De Kroon
Brouwerij De Kroon (Oirschot)

Personen met de achternaam Kroon
Bob Kroon - Nederlands journalist
Carlo Kroon - Nederlands beeldend kunstenaar
Evert Kroon - Nederlands waterpolokeeper
Gertjan Kroon - Nederlands ingenieur
Hans Kroon - Nederlands zakenman
Ingeborg Kroon - Nederlands langebaanschaatsster
Karsten Kroon - Nederlands wielrenner
Luuk Kroon - Luitenant-admiraal b.d. bij de Koninklijke Marine
Marco Kroon - Nederlands drager van de Militaire Willems-Orde
Rick van der Kroon - Nederlands zanger
Ron Kroon - Nederlands zwemmer

Biologie 
 kroon (plant), het bovenste deel van een boom (of van een andere plant)
 bloemkroon of kroon, deel van een bloem
 kroonblad, onderdeel van een bloemkroon
 kroon (gewei), speciale vertakking van het gewei bij sommige exemplaren van enkele hertachtigen, zoals edelhert
 kroon (gebit), onderdeel van een tand of kies

Overige 
 De Kroon (film), film uit 2004 van Peter Baan; fictie rondom het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima
 Hollands Kroon (waterschap), waterschap in het noorden van Noord-Holland
 Hollands Kroon (gemeente), een fusiegemeente in Noord-Holland
 kroon der onsterfelijkheid, beeldspraak en begrip, gebruikt door de apostel Paulus en onder andere in Barok populair
 kroon (horloge), de knop waarmee een horloge opgewonden en gelijkgezet wordt
 kroon (tandheelkunde), het natuurlijke of kunstmatige bovenste deel van een tand of kies
 kroonsteen(tje) (lusterklem of suikertje), dient om twee of meer elektriciteitsdraden met elkaar te verbinden
 Noorderkroon, een sterrenbeeld
 Zuiderkroon, een sterrenbeeld
 Kroon (fiets), een Nederlands fietsmerk
 De Kroon (IJsselstein), een kunstwerk

Zie ook
 Alle Wikipedia-pagina's die beginnen met Kroon
 Alle Wikipedia-pagina's die beginnen met De Kroon
 Alle Wikipedia-pagina's die beginnen met De kroon
 Veel (ridder)ordes zijn genoemd naar een kroon
 Corolla (doorverwijspagina)
 Corona (doorverwijspagina) - onder andere veel onderscheidingstekenen in het Oude Rome
 Croon (doorverwijspagina)
 Krone (doorverwijspagina)
 Brouwerij De Kroon, doorverwijspagina met meerdere brouwerijen met deze naam